Shōji steht für:

 Shōji, verschiebbare Raumteiler in der traditionellen Architektur Japans
 Shōji (Vorname), ein japanischer Vorname

Shōji oder Shoji ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Shoji (* 1989), US-amerikanischer Volleyballspieler
 Gen Shōji (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Honoya Shōji (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Kawika Shoji (* 1987), US-amerikanischer Volleyballspieler
 Kaoru Shōji (* 1937), japanischer Schriftsteller
 Sayaka Shoji (* 1983), japanische Geigerin
 Takashi Shōji (* 1971), japanischer Fußballspieler
 Yoshihiro Shōji (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Yuki Shōji (* 1981), japanische Volleyballspielerin